Куернавака има више значења:

 Куернавака
 Куернавака (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Куернавака (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Куернавака (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Општина Куернавака (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Куернавака (Куернавака, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Куернавака (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Куернавака (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Куернавака (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Куернавака (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Куернавака, С-Ас (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику